Osaka (, dobesedno »hribček«) je lahko:

 Osaka, mesto na Japonskem
 Prefektura Osaka, japonska prefektura na otoku Honšu (glavno mesto Osaka)
 Osaka popstar, ameriška punk rock skupina